Кафаро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кафаро, Матье (род. 1997) — французский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Кафаро, Пасквале (по прозванию Каффарьелло; 1715—1787) — итальянский композитор и музыкальный педагог.
 Кафаро, Эрин (род. 1983) — американская гребчиха.
 См. также 
 Кафаров
 Кафары (значения)